Леандро Марколини Педрозо де Алмейда (; 19 марта 1982, Сента, Югославия) — венгерский футболист бразильского происхождения, защитник клуба «Ференцварош». В составе сборной Венгрии провёл 16 матчей.

Клубная карьера 
В 1999 году Леандро переехал в Венгрию, где начал карьеру в клубе МТК. В своём первом сезоне он помог команде завоевать Кубок Венгрии. После ухода из МТК Леандро выступал за «Бюк» и «Халадаш». В 2002 году он присоединился к «Ференцварошу» и в его составе выиграл чемпионат, а также дважды завоевал национальный кубок. В 2005 году Леандро съездил в аренду на историческую родину в «Атлетико Паранаэнсе», которому помог выиграть Лигу Паранаэнсе. В 2006 году он подписал контракт с клубом «Дебрецен». В составе новой команде Леандро дважды выиграл чемпионат, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Венгрии.

В начале 2010 года он перешёл в кипрскую «Омонию». 23 января в матче против «Анортосиса» Леандро дебютировал в чемпионате Кипра. 8 мая в поединке против «Анортосиса» он забил свой первый гол за «Омонию». В составе клуба из Никосии Леандро выиграл чемпионат, а также завоевал Кубок и Суперкубок Кипра.

Летом 2015 года он вернулся в «Ференцварош».

Международная карьера 
В семнадцать лет Леандро приехал в Венгрию и после пяти лет принял венгерское гражданство. 1 июня 2004 года в товарищеском матче против сборной Китая он дебютировал за сборную Венгрии.

Достижения 
Командные

 МТК
 Обладатель Кубка Венгрии — 1999/2000

 «Ференцварош»
  Чемпионат Венгрии по футболу — 2003/2004
 Обладатель Кубка Венгрии — 2002/2003
 Обладатель Кубка Венгрии — 2003/2004

 «Атлетико Паранаэнсе»
 Победитель Лиги Паранаэнсе — 2005

 «Дебрецен»
  Чемпионат Венгрии по футболу — 2006/2007
  Чемпионат Венгрии по футболу — 2008/2009
 Обладатель Кубка Венгрии — 2007/2008
 Обладатель Суперкубка Венгрии — 2007
 Обладатель Суперкубка Венгрии — 2008

 «Омония»
  Чемпионат Кипра по футболу — 2009/2010
 Обладатель Кубка Кипра — 2010/2011
 Обладатель Кубка Кипра — 2011/2012
 Обладатель Суперкубка Кипра — 2010
 Обладатель Суперкубка Кипра — 2012

Примечания

Ссылки 
 
 Brazilian FA archive 
 
 HLSZ 

Футболисты Венгрии
Футболисты Бразилии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Омония» Никосия